Slovo kostice má více významů.

 Kostice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Kostice (kytovci) – část těla kytovců
 Kostice (podprsenka) – zpevňující část podprsenky
 Kostice (billiárd) – součást billiardového tága
 Kostice (indiáni) – kostěná ozdoba indiánského oděvu

Související články 
 Koštice – obec v okrese Louny